Tra le diverse rappresentazioni pittoriche delle vicende di Agar il soggetto di Agar e Ismaele nel deserto è stato particolarmente ripreso da diversi autori, peraltro con titolazioni variabili.

 Paolo Veronese, Agar nel deserto (Serie del Duca di Buckingham), 1595, Vienna, Kunsthistorisches Museum

 Bernardo Strozzi, Agar e l'angelo. 1625/1630, Seattle, Seattle Art Museum
 Pietro da Cortona, Agar e Ismaele nel deserto confortati dall'angelo, 1637/1638, Sarasota, John and Mable Ringling Museum of Art
 Gioacchino Assereto, Apparizione dell'angelo ad Agar e Ismaele, 1640 circa, Londra, National Gallery
 Guercino, Apparizione dell'angelo ad Agar e Ismaele, 1652/1653, Londra, National Gallery
 Federico Bencovich, Agar e Ismaele nel deserto, 1715/1720, Pommersfelden, Schloss Weissenstein
 Giambattista Pittoni, Agar confortata da un angelo nel deserto, 1720, Venezia, Basilica di Santa Maria gloriosa dei Frari
 Sebastiano Ricci, Agar e Ismaele salvati dall’angelo, 1728, Birmingham, Birmingham Museum of Art
 Giambattista Tiepolo, Agar nel deserto, 1726/1729, Udine, Palazzo Patriarcale
 Giambattista Tiepolo, Agar e Ismaele nel deserto, 1732, Venezia, Scuola grande di San Rocco
 Pompeo Girolamo Batoni, Agar e Ismaele nel deserto confortati dall'angelo, 1776 circa, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini